Colombo er navnet på flere ting:

 Colombo – Sri Lankas hovedstad
 Colombo (månekrater) – et nedslagskrater på Månen

Se også
 Colombe
 Columbo